

Geografia
 Ghiacciaio Goodell, in inglese Goodell Glacier – ghiacciaio sulla costa di Bryan, nella Terra di Ellsworth, Antartide
 Goodell – comune degli Stati Uniti d'America, nello Stato dell'Iowa

Persone
 Brian Goodell (1959) – ex nuotatore statunitense
 Charles Goodell (1926-1987) – politico statunitense
 Roger Goodell (1959) – dirigente sportivo statunitense
 William Goodell (1792-1867) – missionario statunitense